Vohilengo (Analanjirofo)
 Vohilengo (Atsimo-Atsinanana)